Une centrale solaire thermique peut désigner :
 une centrale solaire thermodynamique, qui produit de l'électricité à partir de la chaleur ;
 une centrale de chauffage solaire, qui produit de la chaleur.